Жужа Алмаши (, родилась 8 октября 1950 года в Будапеште, Венгрия) — венгерская фигуристка, выступавшая в женском одиночном катании.

Биография 
Начинала занятия фигурным катанием в клубе Ференцварош. С 1956 года стала тренироваться у Ласло Надя, бывшего чемпиона Венгрии, олимпийского чемпиона. На взрослом международном уровне начала выступать в 1964 году, работала с тренером Арнольдом Гершвиллером. На своём дебютном чемпионате Европы она заняла 11-е место.

После завершения любительской карьеры выступала в профессионалах в США. С 1980 года работала тренером в Швейцарии.

Спортивные достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1964
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1968
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1972 — одиночное катание (женщины)

Примечания

Ссылки 
 Sports-reference.com (англ.)

Фигуристы Венгрии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Родившиеся в Будапеште
Тренеры по фигурному катанию
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1972 года